Deutzer Feld steht für: 

 früheren Gebietsbezeichnung für freie Fläche(n) nördlich und östlich von Köln-Deutz
 früheren Rangier- und Abstellbahnhof der Cöln-Mindener Eisenbahngesellschaft in Köln-Deutz
 umgangssprachliche Bezeichnung für DB-Betriebsstätte / Bahnhof Köln-Deutzerfeld
 historische Bezeichnung für einen um 1913 aufgegebenen Bahnhof der Bergisch-Märkischen Eisenbahngesellschaft nördlich von Köln-Deutz auf dem heutigen Gelände der Rheinhallen, früher Kölner Messe
 städtebauliches Entwicklungsgebiet in Köln-Deutz, z. T. auch nach Köln-Kalk übergehend